Unterauerbach ist der Ortsname von

 Unterauerbach (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Unterauerbach (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Unterauersbach